ep steht als Abkürzung für:
 Elektropraktiker (Zeitschrift), einen Fachtitel für Elektrofachkräfte
 ep-Bremse, siehe Elektropneumatische Bremse

e.p. steht als Abkürzung für:
 en passant, im Schachspiel ein besonderer (Schlag-)Zug eines Bauern

E.P. steht als Abkürzung für:
 Empresa pública, portugiesische Bezeichnung für Öffentliches Unternehmen

EP steht als Abkürzung für:
 Edition Peters, Musikverlag in Leipzig
 EP-Additive, Extreme-Pressure-Additive, werden Schmierstoffen zugesetzt
 EP Europost, deutsches Postunternehmen, heute unter Postcon bekannt.
 Efficient Promotion, effiziente Verkaufsförderung
 Einheitspreis, Preis, der je Einheit einer in einem Leistungsverzeichnis beschriebenen Teilleistung berechnet wird
 Einstellplatz, Abstellfläche für Fahrzeuge oder Anhänger

 Eintrittspupille, Kenngröße eines optischen Instruments
 ElectronicPartner SE, europäische Verbundgruppe für selbständige Fachgeschäfte und Fachmärkte der Unterhaltungselektronik
 Electroputere, deutsch Elektrokraft, Lokomotivhersteller aus Rumänien
 Entwicklungspolitik, Überbegriff für staatliche Programme zur Verbesserung der Situation in unterentwickelten Staaten
 Enzootische Pneumonie der Schweine, durch Mykoplasmen hervorgerufene Infektionskrankheit
 Epoxidharz, Kunstharze mit Epoxidgruppen nach dem Kunststoffcode der ISO 1043-1
 Erfahrungspunkte, Belohnungssystem in Rollenspielen, siehe Erfahrung (Rollenspiel)
 Erlebnispädagogik, pädagogisches Konzept
 Europa-Park, Freizeitpark in Rust, Baden-Württemberg
 Europalette, ein Ladungsträger aus Holz im Maß 1,20 m × 0,80 m
 Europäisches Parlament, eines der fünf Hauptorgane der Europäischen Union
 Europäisches Patent, vom Europäischen Patentamt

 Evangelii Præcones, Herolde des Evangeliums
 Evozierte Potentiale, Potentialunterschiede im Elektroenzephalogramm (EEG)
 Executive Producer, Beruf in der Unterhaltungsindustrie
 Extended Play, auch , einen Tonträger (meist Schallplatte oder CD), der mehr Musikstücke als eine Single, aber weniger als ein Album (LP) enthält
 Iran Aseman Airlines, iranische Regionalfluggesellschaft in Teheran, nach IATA-Code
 Polen, nach ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus dem Iran

Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Serres (Griechenland)
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Polen: Piotrków Trybunalski
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Mazedonien

Abkürzung